Deubach (Wutha-Farnroda) - Thüringen
 Deubach (Gessertshausen) - Beieren